Tagliaferro est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Magda Tagliaferro (1893–1986), pianiste franco-brésilienne ;
 Marta Tagliaferro (née en 1989), coureuse cycliste italienne.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme italien